Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1970 (в Канаде называется 1970 Macdonald Brier) проводился в городе Виннипег, провинция Манитоба cо 2 по 6 марта 1970 года.

Команда хозяев чемпионата из Виннипегского клуба Granite CC выиграла чемпионат в последней сессии, когда они победили команду Саскачевана скипа Боб Пикеринг перед 9287 зрителями на Виннипег Арена, которая была заполнена до отказа

Команды

Круговой этап (Round robin) 
Команды играют между собой по круговой системе в один круг. Чемпионом становится команда, одержавшая наибольшее количество побед. При равенстве количества побед у команд, претендующих на призовые места, проводится дополнительный матч — тай-брейк.

Игровые сессии

Сессия 1 
Понедельник, 2 марта 1970

Сессия 2 
Понедельник, 2 марта 1970

Сессия 3 
Вторник, 3 марта 1970

Сессия 4 
Вторник, 3 марта 1970

Сессия 5 
Среда, 4 марта 1970

Сессия 6 
Среда, 4 марта 1970

Сессия 7 
Четверг, 5 марта 1970

Сессия 8 
Четверг, 5 марта 1970

Сессия 9 
Четверг, 5 марта 1970

Сессия 10 
Пятница, 6 марта 1970

Сессия 11 
Пятница, 6 марта 1970

Таблица чемпионата 
Окончательное положение команд:

Награды 
 ROSS G.L. HARSTONE AWARD
  Dr. Ed Steeves, Третий команды 

Трофей Росса Харстона вручается каждый год игроку, выбранному его коллегами в качестве кёрлингиста на чемпионате, который наилучшим образом представляет высокие идеалы Росса Харстона о хорошем спортивном мастерстве, соблюдении правил, образцовом поведении и навыках в кёрлинге.

 Команда всех звёзд
 Скип: Дон Дугид, 
 Третий: Jim Carson, 
 Второй: , 
 Первый: Gary Ford,

Рекорды 
Мировой рекорд по количеству зрителей, посетивших одну игровую сессию на тот момент времени был установлен 4 марта 1970 года в сессии 6. Пришло 8 854 зрителей.

Примечания

Ссылки 
 2019 Brier Media Guide: Brier Personnel 1927—2018
 Results at Soudog Curling

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1970

1970
Спортивные соревнования в Виннипеге
Спорт в Канаде в 1970 году
Март 1970 года